Beasts – serie televisiva britannica del 1976
 Beasts – gruppo musicale rock alternativo britannico
 Faccia di bestia (Beasts) – romanzo di John Crowley del 1976
 Bestie (Beasts) – novella di Joyce Carol Oates del 2001

Pagine correlate 
 Beast